Валентина Телегина:
 Телегина, Валентина Васильевна (1919—1985) — Герой Социалистического Труда.
 Телегина, Валентина Петровна (1915—1979) — советская актриса.
 Телегина, Валентина Фёдоровна (1945—2017) — советская и российская поэтесса.